Prádanos de Ojeda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Prádanos de Ojeda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Prádanos de Ojeda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar